Antrim Center ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Antrim Center (Michigan)
 Antrim Center (New Hampshire)